«Чара» — региональный аэропорт, расположен в 2 км на северо-восток от села Чара в Забайкальском крае, Россия.

Принимаемые типы ВС 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Л-410, Як-40 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 26/F/D/Y/T.

Полеты 
Аэропорт работает только в светлое время суток. Авиакомпания «Ангара» совершает полёты из Чары в читинский аэропорт «Кадала» 4 раза в неделю. Также "Ангара" вылетает из Чары в Иркутск 1 раз в неделю. Авиакомпания "Аэросервис" совершает 2 полёта в неделю. 
Авиакомпанией  «КрасАвиа» поставлены в расписание рейсы из Красноярска с августа 2022 года.

Маршрутная сеть

Статистика 

Грузопоток

Перспективы развития 
 Строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК)
 Реконструкция аэропорта

Примечания

Ссылки 
 Рейс DU-394 Чара — Чита авиакомпании «Даурия» — видео из кабины экипажа Ан-24Б
 Дополнительный авиарейс Чита — Чара — Чита ввела авиакомпания «Ангара»
 Рейсы Чита — Чара вместо авиакомпании «Даурия» теперь выполняет «Ангара»
 Аэропорты Читы и Чары будут реконструированы
 Забайкалье, Бурятия и Приангарье создали рабочую группу по развитию аэропортов

Аэропорты Забайкальского края
Каларский район